Landkreis Seelow ist der Name folgender Landkreise in Brandenburg:

 Landkreis Seelow (1950–1952), siehe Landkreis Lebus
 Landkreis Seelow (1990–1993), siehe Kreis Seelow